Holzkirchen (Opper-Beieren)
Holzkirchen (Ortenburg)
Holzkirchen (Neder-Franken)